Ausländeruniversität ist Namensbestandteil von:
 Ausländeruniversität Perugia
 Ausländeruniversität Siena